Соревнования по парусному спорту в смешанном классе «Накра 17» на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 10 по 16 августа в Марина да Глория, которая расположена в заливе Гуанабара. В соревнованиях приняли участие 40 яхтсменов из 20 стран. Класс яхт «Накра 17» дебютировал в программе Олимпийских игр.

Чемпионами 2016 года стали двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в классе «Торнадо» Сантьяго Ланхе, дебютировавший на Играх ещё в 1988 году и Сессилия Карранса Сароли, ранее выступавшая в классе «Лазер Радиал». Всего на один балл от победителей отстали австралийцы Джейсон Уотерхаус и Лиза Дарманин, а также австрийцы Томас Заяц и Таня Франк. Серебряные медали получил экипаж из Австралии, благодаря тому, что в медальной гонке показали более высокий результат, чем их соперники из Австрии.

Медалисты

Расписание 

Время местное (UTC−3)

Формат соревнований 
Основные соревнования по парусному спорту в классе «Накра 17» состояли из 12 гонок. В каждой гонке спортсмены стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился экипаж, первым пересекший финишную черту. 10 лучших сборных по результатам 12 гонок попадали в медальную гонку, удвоенные результаты которой также шли в общий зачёт. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный спортсменами в одной из гонок, без учёта медальной. Яхтсмены, набравшие наименьшее количество очков, становились олимпийскими чемпионами.

Система начисления очков
Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому яхтсменом месту. В случае если участник соревнований по каким-либо причинам не смог завершить гонку ему начислялось 24 очков.

Результаты

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты соревнований  на сайте Olympedia.com
 Результаты соревнований на сайте Sports-reference.com
 Результаты на сайте ISAF
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года